Соревнования в спринте на 7,5 км среди женщин на чемпионате мира 2019 по биатлону в шведском Эстерсунде прошли 8 марта. Победительницей стала словацкая спортсменка Анастасия Кузьмина, преодолевшая дистанцию за 22 минуты и 17,5 секунд и совершившая один промах (на стрельбе из положения лёжа). Эта золотая медаль стала для Анастасии первым «золотом» на чемпионатах мира.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IBU

Чемпионат мира по биатлону 2019